«Иллюзионист»:
 Иллюзионист (фильм, 1984) — режиссёр Йос Стеллинг
 Иллюзионист (фильм, 2006) — режиссёр Нил Бергер
 Иллюзионист (мультфильм) — режиссёр Сильвен Шоме
 Иллюзионист (телесериал, 2018)

См. также 
 Иллюзионизм — вид циркового искусства, который характеризуется созданием иллюзий с помощью ловкости рук, трюков или специальной аппаратуры.